Fraga o A Fraga puede referirse a:

Botánica

 Fraga (botánica), un tipo específico de bosque.
 Fraga, nombre alternativo de la planta Rubus idaeus o frambueso.

Toponimia

A Fraga 

 A Fraga (Aranga), lugar despoblado español de la parroquia de Aranga, del municipio de Aranga, provincia de La Coruña, Galicia.
 A Fraga (Bergondo), aldea española de la parroquia de Cortiñán, del municipio de Bergondo, provincia de La Coruña, Galicia.
 A Fraga Chá (La Coruña), lugar español de la parroquia de Cambás, del municipio de Aranga, provincia de La Coruña, Galicia.

Fraga 

 Fraga (Arteijo), aldea española de la parroquia de Larín, del municipio de Arteijo, provincia de La Coruña, Galicia.
 Fraga (Arzúa), aldea española de la parroquia de Arzúa, del municipio de Arzúa, provincia de La Coruña, Galicia.
 Fraga (Caritel), lugar, español de la parroquia de Caritel, en el municipio de Puente Caldelas, provincia de Pontevedra, Galicia.
 Fraga (Castromayor), lugar español de la parroquia de Castromayor en el municipio de Abadín, provincia de Lugo, Galicia.
 Fraga (Huesca), municipio español de la provincia de Huesca, Aragón.
 Fraga (Montouto), aldea española de la parroquia de Montouto, del municipio de Abegondo, provincia de La Coruña, Galicia.
 Fraga (Noche), lugar español de la parroquia de Noche, en el municipio de Villalba, provincia de Lugo, Galicia.
 Fraga (Oínes), aldea española de la parroquia de Oines, del municipio de Arzúa, provincia de La Coruña, Galicia.
 Fraga (San Luis), una localidad argentina de la provincia de San Luis.
 Fraga (Vizoño), aldea española de la parroquia de Vizoño, del municipio de Abegondo, provincia de La Coruña, Galicia.
 Fraga Alta, aldea española de la parroquia de Castañeda, del municipio de Arzúa, provincia de La Coruña, Galicia.
 Fraga de Vila, lugar español de la  parroquia de Graña de Vilarente, en el municipio de Abadín, provincia de Lugo, Galicia.
 Fraga do Rei, lugar español de la parroquia da Moscoso, en el municipio de Pazos de Borbén, provincia de Pontevedra, Galicia.
 Fraga dos Cregos, lugar español de la  parroquia de Ribadeume, en el municipio de Puentes de García Rodríguez, provincia de La Coruña, Galicia.
 Fraga Escura, lugar español de la  parroquia de Rioaveso, en el municipio de Cospeito, provincia de Lugo, Galicia.
 Fraga Moura, lugar español de la parroquia de Santaballa, en el municipio de Villalba, provincia de Lugo, Galicia.
 Fraga Redonda (Rioaveso), lugar español de la  parroquia de Rioaveso, en el municipio de Cospeito, provincia de Lugo, Galicia.
 Fraga Redonda (Eume), lugar español de la  parroquia de San Pedro de Eume, en el municipio de Puentes de García Rodríguez, provincia de La Coruña, Galicia.

Hidrónimos 

 Regato Fraga, afluente del río Parga, en la provincia de Lugo.

Otros 

 Coc de Fraga, postre típico de la localidad oscense.
 Maza de Fraga, martinete para la construcción del puente de Fraga (Huesca) que se ha convertido en centro de varios dichos.
 Puente de Fraga, puente en Fraga (Huesca).
 Teatro Cine Fraga, edificio señero de Vigo.